Dollard puede hacer referencia a:

 Dollard-Des Ormeaux, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Adam Dollard des Ormeaux (1635 - 1660), militar y héroe de la Nueva Francia.
 William Dollard (1789 - 1851), religioso canadiense y primer obispo de Saint John, Nuevo Brunswick.
 Dollard Senécal (1912 - 2002), religioso y naturalista canadiense.
 Dollard Water Polo Club, club de waterpolo canadiense.